El nombre College Park puede hacer referencia a:
 la ciudad de College Park, en el condado de Prince George (Maryland, Estados Unidos);
 el pueblo de College Park, en el condado de Fulton (Georgia, Estados Unidos); o
 la estación de College Park–Universidad de Maryland, del ferrocarril metropolitano de Washington.